«True Blue» — песня американской певицы Мадонны. Это титульная песня с её третьего студийного альбома True Blue (1986). Была издана 29 сентября 1986 года как третий сингл с него.

Достигла 1 места в Великобритании, Ирландии и Канаде. В США добралась до 3 места.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1986 года
Синглы 1986 года
Песни Мадонны
Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM